Příjmení McKee nosí více významných osobností:

 Andy McKee (* 1979) – americký akustický kytarista
 Ben McKee (* 1985) – americký hudebník, kytarista
 Gina McKee (* 1964) – britská herečka
 Lyra McKeeová (1990–2019) – severoirská investigativní novinářka
 Maria McKee (* 1964) – americká zpěvačka
 Mary Harrisonová McKeeová (1858–1930) – dcera 23. prezidenta USA Benjamina Harrisona a první dáma USA

Externí odkazy